Чемпионат Уругвая по футболу 1902 года — 3-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 10 туров. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1902
1902 год в футболе
1900-е годы в Уругвае